Albumy numer jeden w roku 2006 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2006 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2006 (Węgry)

Zobacz też